«Eleven» puede referirse a:

Música 
 Eleven, banda musical.
 Eleven (1998), álbum de 22-Pistepirkko.
 Eleven (1999), álbum de Sugarcult.
 Eleven (n/d), álbum de B'z.
 Eleven (n/d), álbum de Harry Connick, Jr.